Sitka (ang. Sitka City and Borough) – miasto i gmina w stanie Alaska
 Sitka (ang. Sitka Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clark
 Sitka – dopływ Oskavy